Culpeper, Colepeper eller Culpepper är olika former av efternamnet av flera personer:

Personer med efternamnet
 John Culpeper (1366–1414), riddare vid Henrik V:s hov
 Thomas Culpeper (1514–1541), hovman till Henrik VIII
 Martyn Culpepper, engelsk akademisk handläggare vid universitetet i Oxford
 Nicholas Culpeper (1616–1654), engelsk botanist, herbalist, läkare och astrolog
 Barons Colepeper däribland:
 John Colepeper, 1:e baron Colepeper (d. 11 juni 1660), engelsk politiker och finansminister 1643-1646
 Thomas Colepeper, 2:e baron Colepeper (1635–1689), engelsk kolonialguvernör i Virginia
 John Culpepper (1761–1841), kongressledamot i North Carolina
 William T. Culpepper, III (f. 1947), församlingsman i North Carolina
 Brad Culpepper (f. 8 maj 1969), amerikansk fotbollsspelare
 Alan Culpepper (f. 15 december 1972), amerikansk långdistanslöpare gift med Shayne Culpepper
 Allen Ross Culpepper (1944–1969), amerikansk armékapten uppmärksammad för "extraordinärt hjältemod" i Vietnamkriget
 Shayne Culpepper (f. 3 december 1973), amerikansk medeldistanslöpare
 Daunte Culpepper (f. 28 januari 1977), amerikansk fotbollsspelare
 Thomas Culpeper, en fiktiv karaktär i filmen A Canterbury Tale (1943)
 T. G. Culpepper, en fiktiv karaktär i filmen En ding, ding, ding, ding värld (1963)